Playa de los Muertos es el nombre de las siguientes localidades:

Playa de los Muertos, en Almería (España).
Playa de los Muertos, yacimiento arqueológico en Honduras.